Pervomajszkojei járás, járás Oroszországban, az Altaji határterületen
 Pervomajszkojei járás, járás Oroszországban, a Tomszki területen
 Pervomajszkojei járás, járás Oroszországban/Ukrajnában, a Krími Köztársaságban
 Pervomajszkojei járás, járás Ukrajna Mikolajivi területén
 Pervomajszkojei járás, járás Ukrajna harkivi területén